Glyphyalinia rhoadsi är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899.  Glyphyalinia rhoadsi ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rhoadsi